Камене́ц-Подо́льский — топоним.

Россия 
 Каменец-Подольский — село в Сивинском районе Пермского края, упразднено в 2011 г.

Украина 
Каменец-Подольский — город в Хмельницкой области, административный центр Каменец-Подольского района.
 Каменец-Подольский — железнодорожная станция в городе Каменец-Подольский

См. также 
Каменец-Подольск